Magstatt-le-Bas, commune française du Haut-Rhin
 Magstatt-le-Haut, commune française du Haut-Rhin mitoyenne de la précédente